Kent Joackim Håkon Åberg, född 22 juli 1998, är en svensk fotbollsspelare som spelar för GAIS.

Karriär
Åberg började spela fotboll i Kungsbacka IF och gick därefter till Onsala BK. Han spelade nio matcher för Onsala BK i Division 4 2014. Därefter gick Åberg till BK Häckens akademi.

Sommaren 2017 återvände Åberg till Onsala BK. Han spelade sju matcher och gjorde ett mål i Division 3 2017. Följande säsong gjorde Åberg sju mål på 21 matcher och hjälpte klubben till serieseger i Division 3. Under sin första säsong i Division 2 gjorde han tre mål och 13 assist på 25 matcher.

I december 2019 värvades Åberg av GAIS, där han skrev på ett tvåårskontrakt. Åberg gjorde sin Superettan-debut den 21 juni 2020 i en 0–3-förlust mot Norrby IF. Säsongen 2021 blev Gais nedflyttade till Ettan. I januari 2022 förlängde han sitt kontrakt med ett år.

Källor

Noter

Svenska fotbollsspelare
Spelare i BK Häcken
Spelare i Gais
Spelare i Superettan
Födda 1998
Levande personer
Män
Svenska idrottare under 2000-talet